Kranenburg peut faire référence à :
 Kranenburg, commune allemande de l'arrondissement de Stade, en Basse-Saxe ;
 Kranenburg, commune allemande de l'arrondissement de Clèves, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Kranenburg, quartier de la commune néerlandaise de Bronckhorst.